Csehország
 Skalice, település a Hradec Králové-i járásban
 Skalice, település a Tábori járásban
 Skalice, település a Znojmói járásban
 Skalice nad Svitavou, település a Blanskói járásban
 Skalice u České Lípy, település a Česká Lípa-i járásban
 Skalice u Frýdku-Místku, település a Frýdek-místeki járásban
 Česká Skalice, település a Náchódi járásban
 Lengyelország
 Skalice, település a Alsó-sziléziai vajdaságban